Gashuha kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gashuha (periodiskt vattendrag), Ngozi, 
 Gashuha (vattendrag), Muyinga, 

Robotskapade Burundiförgreningar